El término o nombre de Caíne puede referirse a:

Personas
Caín, hermano de Abel cómo puede verse en Genesis.
Caine nombre antiguo

En la Ficción
Caine, antiheroe de Heroes Die
Cain uno de los hermanos de Corwin en The Chronicles of Amber
 El motín del Caine, una película estadounidense de 1954

Otros
Canes, playa.
Premio Caine Premios de literatura africana
Rio Caine rio situado en Bolivia
La Caine